Frank Walsh (1897–1968) – australijski polityk, premier Australii Południowej
 Frank Walsh (ur. 1976) – kanadyjski rugbysta